Щороку журі Каннського кінофестивалю очолює міжнародно визнана в кінематографі особистість. Обрання на цю посаду є визнанням її видатних досягнень у професійній кар'єрі.

З 1960 року лише одна особа очолювала журі кінофестивалю двічі: акторка Жанна Моро в 1975 та 1995 роках. Останнім непрофесіоналом у царині кіно, який очолив журі в 1983 році, був американський письменник Вільям Стайрон.

Список голів журі

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт Каннського кінофестивалю

Каннський кінофестиваль
Г